

Cinema 
 Fatherhood – film del 1915 diretto da Hobart Bosworth
 Un padre (Fatherhood) – film del 2021 diretto da Paul Weitz

Televisione 
 Fatherhood – serie televisiva animata di Bill Cosby e Charles Kipps del 2004